

Geografia 
Uecker, fiume tedesco che scorre nei Länder del Meclemburgo-Pomerania Anteriore e del Brandeburgo (ove assume la denominazione Ucker)
Uecker-Randow, circondario rurale tedesco

Persone 
 Georg Uecker (1962), attore tedesco
 Günther Uecker (1930), artista tedesco
 Heiko Uecker (1939), professore di letteratura scandinava
 Max Uecker (1887-1978), intagliatore tedesco
 Wolf Uecker (1921-1999), reporter, autore, pubblicitario e gallerista tedesco 
 Bob Uecker (1935), ex-giocatore di baseball ed attore cinematografico statunitense